Le tournoi de Gstaad 2008 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  du tournoi.

Faits marquants 
En simple, le Roumain Victor Hănescu a battu Igor Andreev en finale (6-3, 6-4).

Dans le tableau double, Jaroslav Levinský et Filip Polášek se sont défaits en finale de Stéphane Bohli et Stanislas Wawrinka.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour. Elles intègrent donc le tournoi au .

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2008
Sport en Suisse en 2008
Gstaad
Tennis en juillet 2008